Вудрофф () — английская фамилия

  (1638—1711) — английский религиозный деятель, директор колледжа Глостер Оксфордского университета (1692—1711), член Королевского общества (с 1668).
 Вудрофф, Джон (1865—1936) — британский востоковед.
  (1625—1688) — английский политик, член Палаты общин (1681—1687).
  (19181-2012) — англиканский священник, епископ Наветренных Островов (1969—1986) и примас Вест-Индии (1979—1986).
  (род. 1976) — британская теннисистка, участница Олимпийских игр (2000).
  (род. 1950) — британский пловец, чемпион Великобритании по плаванию на 110 (1968—1970) и 220 ярдов (1967—1970) баттерфляем, 220 ярдов вольным стилем (1969), 220 (1969—1970) и 440 ярдов (1968—1970) комплексным плаванием.
  (ок. 1530—1598) — английский торговец, шериф (1573) и лорд-мэр (1579) Лондона.
  (1926—2001) — новозеландская фехтовальщица, серебряная медалистка Игр Британской империи в фехтовании на рапирах (1950).
  (1875—1954) — британский художник, иллюстратор и витражист, чьи работы входят в частности в собрание музей «Метрополитен».
  — британский эколог, лауреат Маршевской экологической премии (2014).
  (1895—1915) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории (посмертно).
  (1933—2003) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Нью-Брансуик (1973—1978).
  (? — 1799) — ирландский хирург, президент Королевской коллегии хирургов Ирландии (1788).
  (1918—2008) — британский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1952).
  (1904 — не ранее 1935) — британская бадминтонистка, чемпионка Уэльса в одиночном разряде и парах (1932), чемпионка Шотландии, Англии (1933) и Ирландии (1935).
 Вудрофф — гора, высшая точка австралийского штата Южная Австралия.

См. также